Composto – termine utilizzato in araldica per indicare una pezza divisata con quadretti di smalto alternato in una sola fila
 Composto chimico – sistema omogeneo formato da due o più elementi
 Composto organico – composto in cui uno o più atomi di carbonio sono uniti tramite legame covalente ad atomi di altri elementi
 Composto inorganico – composto non organico
Numero composto – numero intero che non è primo